ABN AMRO World Tennis Tournament 2008 — 36-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в нидерландском городе Роттердам, и являющегося частью Тура ATP в рамках международной золотой серии.

В 2008 году турнир прошёл с 18 по 24 февраля.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Рафаэль Надаль (№ 2 в мире на тот момент).

Одиночный турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Микаэль Льодра выигрывает свой 2й одиночный турнир на соревнованиях ассоциации в году и 3й за карьеру.
 Робин Сёдерлинг играет свой 6й одиночный финал на соревнованиях ассоциации за карьеру.

Парный турнир

Факты 
 Томаш Бердых выигрывает свой первый в году и за карьеру парный титул на соревнованиях мирового тура.
 Дмитрий Турсунов выигрывает свой первый в году и 2й за карьеру парный титул на соревнованиях мирового тура.

См. также 
 ABN AMRO World Tennis Tournament
 ATP Тур 2008 года
 Международная золотая серия ATP

Ссылки 
 Официальный сайт   
 
 

Нидерланды
Теннис
Февраль 2008 года
2008